Натуральне число 16
 16 рік до нашої ери
 16 рік нашої ери
 16 тисячоліття до нашої ери
 16 століття до нашої ери
 16 століття нашої ери